Шван ():

Топоніми 

 Шван — місто в Німеччині, в землі Мекленбург — Передня Померанія

Персоналії 

 Шван Генріх Крістіан (1819—1905) — німецький та американський лютеранський пастор
 Шван, Івіанн (нар. 1983) — американська актриса, співачка та модель
 Шван Крістіан Фрідріх (1733—1815) — німецький книгар і видавець Фрідріха Шиллера
 Шван Микола Карлович (1826—1880) — герой Севастопольської оборони
 Шван Герман (1915—2005) — німецько-американський науковець, один із засновників біомедичної інженерії
Німецькі прізвища